Archibald Campbell (1607–1661) – szkocki arystokrata i polityk, 1. markiz Argyll
 Archibald Campbell (1658–1703) – szkocki arystokrata i polityk, 1. książę Argyll
 Archibald Campbell (1682–1761) – szkocki arystokrata i polityk, 3. książę Argyll
 Archibald Campbell (1769–1843) – brytyjski generał armii
 Archibald Campbell (1739–1791) – angielski oficer